Bigourie ou La Bigourie est un toponyme et un patronyme français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 La Bigourie, hameau de la commune française de Chamboulive dans le département de la Corrèze.

Patronyme

Onomastique 
Selon Marie-Odile Mergnac, le nom de famille Bigourie provient de l’occitan vigour qui signifie « vigueur ». Bigourie désigne ainsi une personne pleine de vigueur. Marie-Thérèse Morlet donne la même étymologie que Mergnac. 

Le mot occitan vigour provient du roman ou vieux provençal vigor ou bigor, lui-même issu du latin vigor qui signifie « vigueur ».

Localisation 
Le nom de famille Bigourie est principalement présent en Limousin, en particulier en Corrèze.

Popularité 
En 2007, le nom de famille Bigourie est le 336e nom le plus porté en Corrèze.

Variantes 
Selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet, le nom de famille Bigourie est une variante des noms de famille Bigour, , Bigourt, Bigorie, Bigouret et Bigouroux (ces deux derniers étant surtout présent dans le département de la Creuse).

Le nom de famille Bigour est également à rapprocher du nom de famille  par son sens étymologique. Celui-ci possède les variantes Vigour, Vigueur, , , , Vigroux, Levigoureux (en Normandie), Vigoureix, Vigouret, Vigraux, et Vigorie, qui est à rapprocher de Bigorie et Bigourie.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien